binduga – miejsce nad rzeką, kanałem lub jeziorem, służące do przygotowania drewna do spławu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe 
 Binduga – część miasta Brańsk
 Binduga – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Sarnaki 
 Binduga – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele 
 Binduga – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Konarzyny
 Binduga – część wsi Ruś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda

Inne 
 Binduga – rów, dopływ Ełku
 Binduga – nieistniejąca wieś w rejonie lubomelskim, w obwodzie wołyńskim

Przypisy